Анджаны — топоним

Латвия

Дагдский край  
 Анджаны — село в Берзинской волости
 Анджаны — село в Эзерниекской волости

Краславский край 
 Анджаны — село в Калниешской волости
 Анджаны — село в Комбульской волости